Джон Мо́лдер-Бра́ун (, неверный вариант русской транскрипции фамилии «Моулдер-Браун», «Маулдер-Браун», «Малдер-Браун»; , Хаммерсмит, Лондон, Англия) — английский актёр и театральный режиссёр, сыгравший во многих европейских культовых фильмах 70-х годов.

Его юношеская андрогинная внешность, благородство черт, темперамент и эксцентричная актёрская манера, вкупе с высоким профессионализмом (снимается с пяти лет), привлекали мастеров так называемого «авторского кино» (Ежи Сколимовский — «На самом дне», «Король, дама, валет»; Лукино Висконти — «Людвиг»; Максимилиан Шелл — «Первая любовь»; Элой де ла Иглесиа — «Игра в запретную любовь», и др.).

Перестав играть на экране роли подростков, девственников и экстравагантных молодых людей, сосредоточился на работе в театре.

В 1997 году основал в Брайтоне  () — театральную школу, занимающуюся совершенствованием профессиональной подготовки актёра на базе «систем» Станиславского и Михаила Чехова.

В 2007 году сыграл роль Филиппа Македонского в британском сериале о молодых годах Александра.

Фильмография 
 50-е

 1958 — / Death Over My Shoulder (реж. ; в ролях: , , …)
 1958 —  / Carve Her Name with Pride (реж. Льюис Гилберт; в ролях: Вирджиния Маккенна, Пол Скофилд, Морис Роне…) — эпизод (не указан в титрах)
 1958 —  / A Night to Remember (реж. Рой Уорд Бейкер; в ролях: Кеннет Мор, Рональд Аллен, Шон Коннери и др.) — Мальчик, пассажир «Титаника» (не указан в титрах)
 1958 —  / A Cry from the Streets (реж. Льюис Гилберт; в ролях: Макс Байгрейвс, Барбара Мюррей) — Джекки (не указан в титрах)
 1958 —  / The Man Inside (реж. ; в ролях: , Джек Пэланс, Анита Экберг, Дональд Плезенс, Уолтер Готелл, …) — не указан в титрах
 1959 — Путь наверх / Room at the Top (реж. Джек Клейтон; в ролях: Симона Синьоре, Лоуренс Харви, …) — Урчин (не указан в титрах)

 60-е

 1960 — Ночной поезд в Инвернесс / Night Train for Inverness (реж. Эрнест Моррис (); ролях: , , )
 1960 —  / Doctor in Love (реж. ; в ролях: , Лесли Филлипс, , Джоан Симс…) — не указан в титрах
 1961 —  / Night Without Pity (реж. Теодор Зичи (); в ролях: , , …) — Джеффри Мартин
 1961 —  / Two Living, One Dead ( Сигурда Кристиансена, реж. Энтони Асквит; в ролях: , , Патрик Макгуэн, Питер Вон, …) — Рольф Бергер
 1961 — / The Missing Note (реж. Майкл Брандт (); в ролях: Хэзер Беннет (), Хенни Скотт ()…) — Вилли
 1962 — Девчонки не плачут / Little Girls Never Cry (реж. Роберт Данбар (); в ролях: , …) — Стормонт
 1963 — 55 дней в Пекине / 55 Days at Peking (реж. Николас Рэй; в ролях: Чарлтон Хестон, Ава Гарднер, Дэвид Найвен, Уолтер Готелл…) — Мальчик, застреленный в саду (не указан в титрах)
 1964 — Осторожно, злая собака (6 серий) / Beware of the Dog (реж. ) — Майкл
 1964 — Гонки / Go Kart Go (реж. Ян Дарнли-Смит (); в ролях: , Джимми Кейпхорн (), …) — Воробышек
 1964 — Бекет / Becket ( Жана Ануйя, реж. ; в ролях: Ричард Бартон, Питер О`Тул, Джон Гилгуд, Джино Черви…) — Мальчик (не указан в титрах)
 1965 —  / The Heroes of Telemark (реж. Энтони Манн; в ролях Кирк Дуглас, Ричард Харрис, , Майкл Редгрейв…) — не указан в титрах
 1965 —  / The Uncle (реж. ; в ролях , Бренда Брюс, …) — Джейми
 1965 — / Runaway Railway (реж. Ян Дарнли-Смит (); в ролях: Кевин Беннетт (), , Ронни Баркер, …) — Чарли
 1966 — / Operation Third Form — Дик
 1966 — Меморандум Квиллера / The Quiller Memorandum (по роману Эллестона Тревора, реж. Майкл Андерсон; в ролях: Джордж Сигал, Алек Гиннесс, Макс фон Сюдов, , Роберт Хелпмен…) — Ученик Инге Линдт (не указан в титрах)
 1966 —  / Weavers Green, ep.#1.1 (телесериал , автор сценария Петер Лямбда ()) — Колин Уэсткотт
 1967 —  / Half a Sixpence (экранизация  мюзикла  по мотивам романа Герберта Уэллса , реж. Джордж Сидни; в ролях: Томми Стил, , …) — не указан в титрах
 1967 —  / Calamity the Cow (в ролях: Фил Коллинз, Хонор Шеперд (), …) — Роб Грант
 1968 — Шоу Дики Хендерсона / The Dickie Henderson Show. The Security Leak, ep.#10.6 (сериал «ITV», в ролях: , , , Энтони Кемп (…)
 1968 — Дьявол в тумане / The Devil in the Fog (сериал «ITV» по роману , реж. Майкл Керрер-Бригс (), в ролях: Николас Эванс (), Мартин Демпси (), , …) — Хотспур Трит
 1968 — Тигры Субтопии (Театр «Ай-ти-ви») / The Intruders (ITV Playhouse, ep.#2.13) (по повести Джулиана Симонса, реж. Грэм Эванс (); в ролях: Роджер Бут (), , , …) — Пол Фоссет
 1968 —  / A Pál utcai fiúk (The Boys of Paul Street) ( Ференца Мольнара, реж. Золтан Фабри; в ролях: Мари Тёрёчик, Шандор Печи (), Энтони Кемп (), Ласло Козак (), Мартин Бомонт ()…) — Гереб
 1968 —  / Heidi (по рассказу Иоганны Шпири, реж. Делберт Манн, комп. Джон Уильямс; в ролях: , Максимилиан Шелл, Джин Симмонс, Майкл Редгрейв…) — Петер
 1969 —  / La Residencia (The House That Screamed) (реж. ; в ролях: Лилли Палмер, , …) — Луис

 70-е

 1970 — На самом дне / Deep End (реж. Ежи Сколимовский, в ролях: Джейн Эшер, Диана Дорс, , …) — Майки
 1970 — Первая любовь / Erste Liebe (по повести И. С. Тургенева, реж. Максимилиан Шелл; в ролях: Доминик Санда, Максимилиан Шелл, Валентина Кортезе, Джон Осборн…) — Александр
 1970 — Приз / The Prize (ITV play)
 1971 — Вкус Зла () / Taste of Evil (Out of the Unknown, ep.#4.01) (новелла из научно-фантастической антологии «BBC», по рассказу , реж. ) — Эндрю
 1972 —  / King, Queen, Knave реж. Ежи Сколимовский, в ролях: Дэвид Найвен, Джина Лоллобриджида, Марио Адорф, …) — Франц
 1972 — Цирк вампиров / Vampire Circus (реж. , в ролях: Энтони Хиггинс, , , Линн Фредерик…) — Антон Керш
 1972 — Людвиг / Ludwig (реж. Лукино Висконти, в ролях: Хельмут Бергер, Роми Шнайдер, Хельмут Грим, Сильвана Мангано, Тревор Ховард, Адриана Асти, Герт Фрёбе…) — Принц Отто
 1973 — Ранние всходы (тв-антология «Вдали от этого всего») / The Ripening Seed (Away from It All, ер.1) ( Колетт, реж. ; ролях: Линн Фредерик, …) — Филипп
 1973 — Злоумышленники (Ночной субботний театр «Ай-ти-ви») / The Intruders (ITV Saturday Night Theatre, ep.#5.29) (реж. ; в ролях: , …) — Ян
 1974 — Мачеха / La madrastra (реж. Роберто Гавальдон; в ролях: , , , Эдуардо МакГрегор ()…) — Даниэль
 1974 — Скажи это цветами / Dites-le avec des fleurs (Diselo con flores) (реж. , соавтор сценария Тонино Гуэрра; в ролях: Дельфин Сейриг, Фернандо Рей, Жюльен Гийомар, Фредерик Миттеран, Мария Перши, Жан Беккер…) — Жан-Клод Берже
 1975 — Игра в запретную любовь / Juego de amor prohibido (реж. Элой де ла Иглесиа, в ролях: , , …) — Мигель
 1976 — Викторианские скандалы.  / Victorian Scandals. Skittles, ep.#1.2 (по рассказу Элизабет Джейн Говард, в ролях: Джудит Бекингэм (), Саймон Кэллоу, …) — 
 1977 —  / «The Flockton Flyer», ep.#2.2 «Ready When You Are, Mr Cutley» (сериал для детей  по сценарию , реж. Колин Нютле; в ролях: Энтони Шарп, , …) — Кристофер Белл
 1978 — Как вам это понравится / As You Like It (тв-спектакль по пьесе Шекспира, реж. Бэзил Коулман (); в ролях: Хелен Миррен, , …) — Гименей
 1978—1979 — Мельница на Флоссе / The Mill on the Floss, ep. 1, 6, 8 (8-и серийный телефильм «BBC» по роману Джордж Элиот, реж. Рональд Уилсон (); в ролях: , , , …) — Стивен Гест
 1979 — Признания по делу Дэвида Гэлакси / Confessions from the David Galaxy Affair (по роману Джорджа Эванса (, реж. Уилли Рой (), в ролях: , Диана Дорс, , Розмэри Инглэнд (), , …) — Сержант Джонсон
 1979 — / A Moment in Time (TV series), ep.##1.1—1.4 (телесериал, в ролях: Элисон Эллиотт (), …) — Билл

 80-е

 1981 — Жаворонок (Телевизионный театр «Би-би-си 2») / Skylark (BBC2 Playhouse, ep.#7.19) (по сценарию Джулиана Бонда (), реж. Крис Ловетт (); в ролях: Эрик Аллан (), Патрик Бейли (), Зила Кларк…)
 1982 — Трава поёт / Gräset sjunger (The Grass is Singing — Killing Heat) ( Дорис Лессинг, реж. Майкл Ребёрн (), оператор Билле Аугуст; в ролях: Джон Тоу, Карен Блэк, …) — Тони Марстон
 1982 — Признания авантюриста Феликса Круля / Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (по роману Томаса Манна, реж. ; в ролях: Магали Ноэль, , , , Фернандо Рей, Вера Чехова…) — Феликс Круль
 1982 — Человек и сверхчеловек / Man and Superman (телефильм  Дж. Б. Шоу, реж. Патрик Дромгул (), ; в ролях: Питер О'Тул, , , , Лиза Хэрроу, Роберт Битти…) — Гектор Мэлоун
 1984 — Остров Эллис / Ellis Island (реж. ; в ролях: Питер Ригерт, Клер Блум, Джоан Гринвуд, Фэй Данауэй, Лиам Нисон…) — Терри Биллингс
 1984 — Юноша из Эбалус / Il ragazzo di Ebalus (реж. Джузеппе Скито (); в ролях: Тереза Энн Савой, , , , Эннио Фантастикини…) — Эдуард
 1984 — Искры / L’Etincelle (реж. ; в ролях: Роже Анен, , …) — Боб
 1985 — Семейные узы на каникулах / Family Ties Vacation (сериал «NBC», реж. ; в ролях: Мередит Бакстер, , Майкл Джей Фокс…) — Уильям Клайв-Хопкинс
 1985 — Клавдия / Claudia (по рассказу , реж. Анвар Кавадри (); в ролях: Дебора Раффин, , …) — Гэвин
 1985 — / Royal Match (TV) (реж. , в ролях: Тэмми Граймс, , Джин Смарт…) — Король Эдуард
 1985 —  / Jenny’s War (реж. Стив Гетерс (); в ролях: , , Кристофер Кейзнов, Хью Грант…)
 1987 — Мисс Марпл. Забытое убийство / Miss Marple. Sleeping Murder (по роману Агаты Кристи, реж. Джон Дэйвис, в гл. роли Джоан Хиксон) — Джиль Рид
 1987 —  (5 серий) / Howards' Way (сериал «BBC Birmingham», эп. 3.9 — 3.13) — Ричард Спенсер
 1987 —  / Rumpelstiltskin (по сказке бр. Гримм; реж. Дэвид Ирвинг (); в ролях Эми Ирвинг, Присцилла Пойнтер, …) — Принц Генрих

 90-е — наше время

 1991 — Чисто английское убийство (По закону) / The Bill, ep.# 7.14: «In Chambers» (реж. Майкл Оуэн Моррис (); в ролях: Джейсон Колдер (), Аарон Каррингтон (), Роберт Франк ()…) — Раш
 1992 —  (тв-сериал, 6-й сезон, эпизод «Каскад») / Casualty, ep. «Cascade» (реж. Майкл Оуэн Моррис ()) — Хэл
 2007 — Молодой Александр Великий (ТВ) / Young Alexander the Great (реж. ; в ролях: , Лорен Коэн, Кристофер Кейзнов…) — Филипп II Македонский

Примечания

Ссылки 
 Джон Молдер-Браун на сайте www.kino-teatr.ru
 Академия творческого воспитания (Act) (официальный сайт)
 видео — компиляция актёрских кино-работ Джона Молдера-Брауна (часть 1) на YouTube
 видео — компиляция актёрских кино-работ Джона Молдера-Брауна (часть 2) на YouTube
 видео — компиляция актёрских кино-работ Джона Молдера-Брауна (часть 3) на YouTube
 видео — Shakespeare’s «As You Like It», end of play — «Как вам это понравится», акт V, сцена 4 (строки 108 — финал), Джон Молдер-Браун — Гименей, Хелен Миррен — Розалинда (съёмки 30 мая—16 июня 1978 , Шотландия) // YouTube
 «Первая любовь» (1970): музыкальная тема Марка Лондона () на YouTube (монтаж фотографий Джона Молдера-Брауна (Александр) и Доминик Санда (Зинаида) из фильма Максимилинана Шелла)
 видео — последняя часть «Бурёнки Катастрофы» (1967), с Джоном Молдером-Брауном и Филом Коллинзом // YouTube
 фото — Джон Молдер-Браун // photobucket

Дети-актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании